Staudhausen ist der Ortsname von

 Staudhausen (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Staudhausen (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern